Don Pedro kan syfta på:

 Don Pedro, en typ av kaffebryggare

Geografi

Mexiko 

 Don Pedro, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Don Pedro, Chiapas, Sitalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar